Wahlkreis 139 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 139
 Landtagswahlkreis 139